Szymon Jojko (ur. 24 lipca 2001 w Cieszynie) – polski skoczek narciarski. Medalista uniwersjady (2023) oraz mistrzostw Polski.

Skoki narciarskie uprawia również jego brat, Arkadiusz.

Przebieg kariery 
W lipcu 2013 zdobył srebrne medale w rywalizacji indywidualnej i konkursie drużyn mieszanych (oba w kategorii do lat 13) nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen. W lipcu 2016 w Szczyrku zadebiutował w Pucharze Karpat, plasując się dwukrotnie w drugiej dziesiątce.

W styczniu 2017 w Zakopanem zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie pod koniec pierwszej setki. We wrześniu 2017 w Szczyrku zajął 4. lokatę w konkursie Pucharu Karpat. We wrześniu 2018 w Râșnovie zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, plasując się na 26. miejscu. W tym samym miesiącu w Zakopanem, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując pozycje w piątej dziesiątce. W grudniu 2019 w Oberwiesenthal po raz pierwszy zajął lokatę w drugiej dziesiątce FIS Cupu, plasując się na 13. miejscu.

Latem 2020, podczas treningu młodzieżowej kadry Polski na Mattensprunganlage w Ramsau, w jednym ze skoków upadł po lądowaniu, doznając zerwania więzadła krzyżowego oraz uszkodzenia łękotki. W sezonie 2020/2021 nie wystąpił w żadnych oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, powracając na ten szczebel rywalizacji w lipcu 2021. 16 stycznia 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 29. lokatę w Oberstdorfie.

W styczniu 2023 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 8. miejsce indywidualnie, 4. lokatę w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz zdobył brązowy medal w mikście.

Jojko stawał na podium mistrzostw Polski – w październiku 2019, wraz z drugą drużyną klubu WSS Wisła, zdobył srebrny medal letnich mistrzostw Polski w konkursie drużynowym na skoczni normalnej. Jest również medalistą ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Jojko na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023